Christmas Time (Is Here Again), nummer van The Beatles uit 1967
 Christmas Time (Don't Let the Bells End), nummer van The Darkness uit 2003